1-й чемпионат Европы по софтболу среди мужчин 1993 проводился в городе Прага (Чехия) с 14 по 18 июля 1993 года с участием 5 команд.

Чемпионом Европы стала сборная Нидерландов, победив в финале сборную Дании. Третье место заняла сборная Чехии.

Итоговая классификация

Примечания 

1993 год в софтболе
1993
Софтбол
Международные соревнования по софтболу в Чехии
Международные спортивные соревнования в Праге
Чемпионаты Европы в Чехии
Софтбол
Июль 1993 года